Der Schachgroßmeister und siebente Schachweltmeister Wassili Smyslow hat über einen Zeitraum von mehr als sechs Jahrzehnten an Schachturnieren teilgenommen. Er gehörte seit 1940 zur Spitze des sowjetischen Schachs und beteiligte sich in den Jahren von 1948 bis 1997 an fünfzehn von siebzehn Weltmeisterschaftszyklen der FIDE. Bis Anfang der 1990er-Jahre zählte er zu den besten Spielern der Welt.

Von 1948 bis 1958 lag er im Wettstreit mit Michail Moissejewitsch Botwinnik um den Weltmeistertitel: 1948 wurde Smyslow Zweiter, 1954 endete ihr Wettkampf mit einem Unentschieden, 1957 konnte Smyslow den WM-Titel erobern, verlor ihn aber 1958 wieder.

Danach nahm Smyslow bis 1997 weiterhin an fast allen FIDE-Weltmeisterschaftszyklen teil und konnte 1984 sogar das Kandidatenfinale erreichen, wo er gegen den späteren Weltmeister Garri Kasparow unterlag.

In internationalen Turnieren gewann Smyslow unter anderem 1956 in Moskau geteilt mit Botwinnik, 1959 in Moskau geteilt mit David Bronstein und Boris Spasski, 1963 in Moskau, 1964 geteilt mit Wolfgang Uhlmann und 1965 in Havanna, 1966 in Mar del Plata, 1969 in Monte Carlo geteilt mit Lajos Portisch und 1971 in Amsterdam.

Smyslow spielte neunmal bei Schacholympiaden in der sowjetischen Mannschaft, welche jeweils die Goldmedaille gewann. Für seine individuellen Ergebnisse an seinem Brett erhielt Smyslow dabei 4 Gold-, 2 Silber und 2 Bronzemedaillen. Er verlor bei Olympiaden nur zwei von insgesamt 113 Partien. Auch bei fünf Mannschafteuropmeisterschaften spielte Smyslow in der sowjetischen Mannschaft, welche ebenfalls jeweils die Goldmedaille gewann, ebenso wie jeweils Smyslow an seinem Brett. Bei Mannschaftseuropameisterschaften verlor er nur eine von insgesamt 35 Partien.

Seine letzte Elo-Zahl war 2494, Smyslow hatte aber da schon seit einigen Jahren nicht mehr aktiv an Turnieren teilgenommen. Stattdessen schrieb er nach wie vor Bücher, vornehmlich über Endspiele. Seine beste historische Elo-Zahl, die er im September 1956 erreichte, betrug 2800.

Tabelle 
Die Turniere werden in chronologischer Reihenfolge innerhalb eines Jahres aufgeführt, soweit diese bekannt ist.

Quellen

Literatur 
 Smyslows Ergebnisse 1938–1984. In: Meine 130 schönsten Partien von 1938–1984. Schachverlag Rudi Schmaus, Heidelberg 1988, S. 248–251.

Weblinks (englisch) 
 Schachpartien Wassili Smyslows auf chessgames.com
 Chessmetrics Player Profile: Vassily Smyslov, Resultate Januar 1939 – Oktober 2001 auf Chessmetrics.com
 Smyslov, Vassily (Soviet Union). Men’s chess Olympiads, Olympia-Ergebnisse auf Olimpbase.com
 Smyslov, Vassily (Soviet Union). European men’s team chess championship, Ergebnisse bei europäischen Mannschaftsmeisterschaften auf Olimpbase.com
 Elo-Zahlen von Wassily Smyslow auf Olimpbase.com

Einzelnachweise 

Wassili Smyslow